Брајан Готфрид је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Виласа резултатом 2-6, 6-1, 6-3.

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1977.